Ниже представлен список из 20 крупнейших городов Парагвая.

Полужирным выделены административные центры парагвайских департаментов.

Список

Ссылки 
 Управление статистики, опросов и переписей Парагвая 
 [gazetteer.de/wg.php?x=&men=gcis&lng=fr&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-179 World Gazetteer]

 
Парагвай
Списки:Парагвай